Boston je ime niza gradova odnosno naselja:

Boston, Massachusetts, jedan od najvećih gradova u SAD-u
Boston, Georgija, grad u SAD-u
Boston, Indiana, grad u SAD-u
Boston, Kentucky, grad u SAD-u
Boston, New York, grad u SAD-u
Boston, Pennsylvania, grad u SAD-u
Boston, Texas, grad u SAD-u
Boston, Virginia, grad u SAD-u
Boston, Lincolnshire, grad u Velikoj Britaniji

Ostalo:
 Boston (sastav), glazbeni sastav
 Boston (album), album istoimenog glazbenog sastava
 Boston, marka pianina firme Steinway